

Geografia
 Levanto – comune italiano di 5 396 abitanti[1] della provincia della Spezia 
 Distretto di Levanto –  distretto del Perù nella provincia di Chachapoyas

Persone
 Dario Levanto – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano